Stelligera är ett släkte av svampdjur. Stelligera ingår i familjen Hemiasterellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Stelligera